Никола́й Па́влович Петро́в:
 Петров, Николай Павлович (1836—1920) — русский учёный-механик и инженер, инженер-генерал.
 Петров, Николай Павлович (1914—1984) — советский военачальник, генерал-майор, кавалер 7-ми орденов Красного Знамени.